Ат может означать:
 Ат — коммуна в Валлонии.
 Ат — единица измерения массы и денежная единица нескольких государств юго-восточной Азии.
 Ат — разменная денежная единица Лаоса, 1/100 лаосского кипа.
 АТ — азотный тетраоксид (тетраоксид азота (диазота), «амил»).
 АТ — артиллерийский тягач (АТ-Т, АТ-Л, АТ-П).
 АТ-1 (САУ) — советская противотанковая самоходная артиллерийская установка.